Василий Ильич Кашников - советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1920 году в селе Обручевка.

С 1930 года - на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1930-1965 гг. — в колхозе имени С. М. Кирова Кизильского района. окончил курсы трактористов при Измайловской МТС, в штате станции, в РККА, участник Великой Отечественной войны, вернулся в колхоз имени С. М. Кирова: на комбайне «Сталинец» с 882 га намолотил 24787 ц зерна, в 1956 на комбайне С-6 с 612 га — 13178 центнеров, комбайнёр Измайловской МТС Кизильского района Челябинской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 4-го созыва.

Ссылки 
 
 [chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t=Kashnikov&id=7833 Кашников В.И./Электронная энциклопедия Челябинской области]

Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва